De Aanslag ist der Originaltitel
 des Romans Das Attentat (Mulisch) von Harry Mulisch
 des Films Der Anschlag (1986) nach dem Roman „Das Attentat“ von Harry Mulisch.